WordPerfect Works – pakiet zintegrowany firmy WordPerfect Corporation, opracowany w pierwszej połowie lat 90., na fali gwałtownego wzrostu zainteresowania rynkiem konsumenckim.

WordPerfect Works zawierał elementarną funkcjonalność "dużych" aplikacji firmy, jak edytor WordPerfect czy arkusz kalkulacyjny Quattro Pro. Zawierał także kartotekową bazę danych i drobne moduły wspomagające. Program charakteryzował się silną, wzajemną integracją modułów, i pod każdym względem wyprzedzał funkcjonalnością konkurencyjny Microsoft Works. Ustępował jednak pakietowi ClarisWorks.

Po przejęciu WordPerfect Corp. przez firmę Novell, w 1994 roku, rozwijanie pakietu zostało ostatecznie wstrzymane.

Zobacz też 
 SOHO

Pakiety biurowe